Il Campionato mondiale di scherma 2014 è stato la 62ª edizione della manifestazione. Si è svolta a Kazan' in Russia, dal 15 al 23 luglio 2014.

Programma 
Il programma prevedeva 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Le gare sono state ospitate all'interno del Kazan Tennis Academy di Kazan'.

Podi

Uomini

Donne

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Medagliere

Voci correlate 
 Eventi sportivi nel 2014

Collegamenti esterni 
 

 
Scherma nel 2014